Финвал может означать:
 Финвал — морское животное, вид китов.
 Финвал (Бечевинка) — заброшенный гарнизонный посёлок на Камчатке.
 Финвал — обозначение опытной снайперской винтовки Лукина 1970-х годов для стрельбы стреловидными пулями.